Ogonowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Ogonowice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Ogonowice, un village de la voïvodie de Łódź